Эйнсуорт, Эйнсворт () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Эйнсворт, Боб (род. 1952) — английский политик, министр обороны с 2009 года.
  (род. 1973) — английский футболист.
  (1571—1622) — английский священнослужитель и учёный.
  (1844—1923) — английский промышленник, банкир и политик; баронет.
 Эйнсуорт, Кейси (род. 1968) — английская актриса.
 Эйнсуорт, Лекси (род. 1992) — американская актриса.
  (1913—1999) — американо-канадская психолог.
  (род. 1956) — британский политик.
 Эйнсворт, Уильям Гаррисон (1805—1882) — английский писатель-историк.
 Эйнсворт, Уильям Френсис (1807—1896) — английский врач, геолог, географ, путешественник, племянник У. Г. Эйнсворта.
  (1886—1960) — американский адмирал.

Вымышленные 
  — персонаж сериала «Молокососы».
 Элиас Эйнсворт — персонаж манги и аниме-сериала «Невеста чародея».

Топонимы 
  — деревня в Большом Манчестере, Великобритания. 
  — деревня в Британской Колумбии, Канада.

США 
  — город в Айове.
  — городок в Висконсине.
 Эйнсуорт — город в Небраске.
  — парк штата в Орегоне.